

Geografia
 Granier – comune francese soppresso e frazione del dipartimento della Savoia
 Col du Granier – montagna nel dipartimento di Savoia 
 Monte Granier – montagna situata tra i dipartimenti di Savoia e Isère, Francia

Persone
 Andrés Granier Melo (1948) – politico messicano
 Jeanne Granier (1852-1939) – soprano francese
 Jules Granier (1770-1821) – compositore francese
 Marcel Granier (1941) – imprenditore e direttore venezuelano
 Pierre Granier-Deferre (1927-2007) – regista e sceneggiatore francese

Pagine correlate
Granieri